El nombre de Guillermo Franco puede referirse a:
 Guillermo Franco Herrera, militar y político ecuatoriano que llegó al poder tras proclamarse Jefe Supremo de Guayaquil en 1859.
 Guillermo Franco Farquarson, futbolista argentino nacionalizado mexicano.